Reverse – album degli Eldritch del 2001
 Reverse – album dei Morandi del 2005